Teresita kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Teresita (kulle),

Filippinerna 

 Teresita (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of South Cotabato,

USA 

 Teresita (ort i USA), Oklahoma, Cherokee County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar